Ел Тропезон има више значења:

 Ел Тропезон (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тропезон (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тропезон (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тропезон (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тропезон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тропезон (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику